L’empodium est :
 une structure pouvant être présente sur la patte de l'insecte,
 un genre de plantes de la famille des Hypoxidaceae.